Präfektur Shirakawa steht für:

 Shirakawa-ken (), Präfektur in der Provinz Higo, siehe Präfektur Kumamoto
 Shirakawa-ken (), Präfektur in den Provinzen Iwaki und Iwashiro, siehe Shirakawa (Han)